(né en 1968), réalisateur chinois
Liu Hao (athlétisme) (né en 1968), lanceur de poids chinois
Liu Hao (cyclisme) (né en 1988), cycliste chinois
Liu Hao (haltérophilie) (né en 1989), haltérophile chinois
Liu Hao (canoë-kayak) (né en 1993), céiste chinois
Liu Hao (football) (né en 1996), footballeur chinois